Sheikh Omar Fye ist der Name folgender Personen:

* Sheikh Omar Fye (Politiker, 1889) (1889–1959), gambischer Politiker in der britischen Kolonie Gambia
 Sheikh Omar Fye (Politiker, 1960) (* 1960), gambischer Leichtathlet und Politiker